Torras Hostench (golf) - reeks golftoernooien gesponsord door onderstaand bedrijf
 Torras Hostench (drukkerij) - Spaanse drukkerij-groep